Micradelus är ett släkte av steklar som beskrevs av Walker 1834. Micradelus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Micradelus